Little Shop of Horrors eller Gys i blomsterbutikken kan henvise til:
 Gys i blomsterbutikken (film fra 1960), den danske titel på filmen fra 1960 The Little Shop of Horrors, instrueret af Roger Corman
 Little Shop of Horrors (musical), en musical fra 1982 baseret på filmen fra 1960
 Gys i blomsterbutikken (film fra 1986), den danske titel på filmen fra 1986 Little Shop of Horrors, instrueret af Frank Oz og baseret på musicalen fra 1982